Елена Янкович — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Надежда Петрова — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Посев 
Восемь первых сеянных теннисистов начинают турнир со второго раунда

  Динара Сафина (Финал)
  Серена Уильямс (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  Елена Янкович (Титул)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Вера Звонарёва (Третий раунд)
  Каролина Возняцки ''(Четвертьфинал)

<li> Виктория Азаренка (Третий раунд)
<li> Надежда Петрова (Первый раунд)
<li> Ана Иванович (Второй раунд)
<li> Марион Бартоли (Первый раунд)
<li> Агнешка Радваньская (Второй раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Полуфинал)
<li> Доминика Цибулкова (Первый раунд)
<li> Виржини Раззано (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2009